Заплава — частина річкової долини
 Заплава-1 — лісовий заказник в Україні